Orani kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Orani, kommun och ort, Centrala Luzon, Province of Bataan,

Italien 

 Orani, Sardinien, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar